Die Saison 1994/95 war die 48. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Playoff-Baum

Viertelfinal

Halbfinal

Final

Relegation

Weblinks 
 

B1995
Eishockeysaison 1994/95